Docent může být:

 docent – vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga
 Docent (seriál) – český seriál z roku 2023
 docent Chocholoušek – postava psychiatra z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!, ztvárnil Václav Lohniský
 docent Zajíc – postava z filmu Jak básníci přicházejí o iluze, ztvárnil Zdeněk Svěrák